114 může být

 114 (číslo) – číslo
 114 – rok
 114 př. n. l. – rok
 silnice II/114 – silnice II. třídy na trase silnice II/605 – Hořovice – Lochovice – Dobříš – Neveklov – Semovice
 STS-114 – let raketoplánu Discovery v červenci a srpnu 2005
 lokomotiva 114 – lokomotiva řady 114 určená pro posun ze Škody Plzeň